«Молдова-Газ» () — ныне несуществующий молдавский футбольный клуб из Кишинёва, домашние матчи команда проводила на стадионе «Динамо».

История названий 
 1995 — «Синдикат»
 1996 — «Синдикат-Молдова-Газ»
 1997 — «Молдова-Газ»

История 
Клуб был основан в 1995 году под названием «Синдикат». В сезоне 1996/97 клуб занял первое место в Дивизионе «A», что дало право команде играть в Национальном дивизионе чемпионата Молдавии. В высшей лиге страны клуб провёл три сезона: 1997/98, 1998/99, 1999/00. Наивысшим достижением команды является пятое место чемпионата в сезоне 1997/98. «Молдова-Газ» становилась полуфиналистом Кубка Молдавии сезона 1998/99 и 1999/00. В 2000 году команда прекратила своё существование.

Достижения 
 Дивизион «A»
  Победитель (1): 1996/97

Примечания 

Футбольные клубы Молдавии
Футбольные клубы Молдавии, прекратившие существование
Спорт в Кишинёве